Ру́квуд ():

  — западный пригород Сиднея (Австралия).
 Руквуд, Амброз — участник неудавшегося Порохового заговора (Англия, 1605).

В литературе:
  — роман английского писателя Уильяма Эйнсворта.
 Августус Руквуд — в серии романов Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере один из тёмных волшебников.

См. также 
 Руквудское кладбище — кладбище в западном пригороде Сиднея.